Prodanowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Gabrowo
 Prodanowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie sofijskim
 Prodanowci – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo